Cholerenschlucht ist ein geographischer Name:

 Cholerenschlucht (Adelboden)
 Cholerenschlucht (Hünibach)